Aleja Adama Mickiewicza – popularna nazwa ulic w Polsce;

 Aleja Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
 Aleja Adama Mickiewicza w Krakowie
 Aleja Adama Mickiewicza w Łodzi